NBB beker 2013/14 (mannen)
 NBB beker 2013/14 (vrouwen)